Осокин — русская фамилия.

Известные носители 
 Осокин, Александр Геннадьевич (род. 1959) — советский, казахстанский игрок в хоккей с мячом, тренер и функционер.
 
 Осокин, Анатолий Яковлевич (род. 1948) — государственный и политический деятель Республики Адыгея, советский и российский военный деятель.
 
 
 Осокин, Владимир Юрьевич (род. 1954) — советский велогонщик.
 Осокин, Гавриил Иванович (кон. XVIII — нач. XIX вв.), крупный помещик Казанской губернии.
 Осокин, Денис Сергеевич (род. 1977) — российский прозаик, поэт и сценарист.
 Осокин, Дмитрий Вячеславович (род. 1974) — советский и российский футболист и тренер.
 Осокин, Евгений Анатольевич (1974—1996) — российский военнослужащий, командир мотострелкового взвода 529-го отдельного мотострелкового батальона 131-й отдельной Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды казачьей мотострелковой бригады, Герой Российской Федерации.
 Осокин, Евграф Григорьевич (1819—1880) — профессор политической экономии, тайный советник.
 Осокин, Иван Петрович (1745—1808) — подполковник, потомственный дворянин.
 Осокин, Леонид Александрович (1970—2010) — российский актёр.
 
 
 
 Осокин, Сергей Викторович (род. 1981) — российский аккордеонист, преподаватель.
 Севастиан (Осокин) (род. 1961) — епископ Карагандинский и Шахтинский.
 Осокин, Юрий Валентинович (1937—2013) — инженер, первопроходец советской микроэлектроники.



См. также 
 Осокины — нетитулованный боярский, позднее дворянский род
 
 Осока

Литература 
 Саракаев М. О. Галичская шляхта. М.2005, сс.85-86 ,103.
 Peter Greif. Краткая энциклопедия символов.2009,раздел «Геральдика-Гербовник(LR)»,№ 71. Герб Осокина Гавриила (дано описание герба Осокиных).